De naam Tariq Aziz heeft vrijwel altijd betrekking op de Iraakse minister Tariq Aziz.

Tariq Aziz kan verder verwijzen naar:

 Tariq Aziz (1938), Pakistaans hockeyer
 Tariq Aziz (1984), Pakistaans hockeyer